Károlyi László (1689–1710) Károlyi Sándor (hadvezér) korán elhunyt fia
Károlyi László (1622–1689)
Károlyi László (1824–1852)
Károlyi László (1859–1936) főrend
Károlyi László (1929–1961) szabadságharcos
Károlyi László (1931) a Károlyi István alapítvány gondnoka